

Patronyme 

 Guy Pardiès, (1948-), est un joueur de rugby à XV français ;
 Ignace-Gaston Pardies (1636-1673), physicien français, pionnier de la théorie ondulatoire de la lumière

Toponyme
 Pardies, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Pardies-Piétat, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Pardies, quartier actuel de la commune de Peyrehorade, en Pays d'Orthe, il en a constitué la première implantation autour des restes d'une villa romaine, puis de la première église.

Homonymie de toponyme